Picking steht für:

 Fingerpicking, eine Spieltechnik auf der Gitarre, siehe Fingerstyle
 Flatpicking, Spieltechnik mit einem Plektrum
 Lockpicking, das Öffnen von Schlössern ohne Schlüssel
 Anne Picking, schottische Polikterin (siehe Anne Moffat)
 Jake Picking, US-amerikanischer Schauspieler

 Jonti Picking, britischer Webvideoproduzent

Siehe auch:
 Picken
 Zupfen